Ezio Gelain – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Henrique Gelain Custodio – calciatore brasiliano